Kategoria e Parë (1956) - 19 sezon Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 9 zespołów. Sezon rozpoczął się 11 marca, a zakończył 8 listopada 1956. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Refik Resmja, który w barwach klubu Partizani Tirana strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

1956 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii